Лазадерос има више значења:

 Лазадерос, Лазадерос Нумеро Уно (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лазадерос (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику